Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON International 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 24. bis 25. Juni 2017 stattfanden.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Eastbourne